Руиссало ( ) — район города Турку, входящий в Центральный территориальный округ и расположенный на острове Руиссало.

Географическое положение 
Район расположен в Архипелаговом море между островным районом Хирвенсало и материковым районом Пансио.

Достопримечательности 
В районе расположен принадлежащий Университету Турку Ботанический сад.

Ежегодно в районе проходит международный рок-фестиваль Ruisrock и спортивный Марафон имени Пааво Нурми в котором принимают участие от 500 до 1000 человек.

Транспорт 
Район соединён с другими частями города рейсовым автобусом № 8, совершающим движение по линии Руиссало-Торговая площадь Турку.

Население 
Так как район образует заповедно-рекреационную зону, численность постоянного населения Руиссало составляет всего 126 человек (2004).

См. также 
 Остров Руиссало
 Районы Турку

Литература 
 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Ссылки 
 
 Ruissalo  

Районы Турку